Çarşamba (district), een Turks district in de provincie Samsun
 Çarşamba (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çarşamba